Пушкиногорье — муниципальное образование со статусом городского поселения в составе муниципального района «Пушкиногорский район» Псковской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок городского типа (рабочий посёлок) Пушкинские Горы.

На территории городского поселения расположен мемориальный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

География 
Территория городского поселения граничит на западе и на юге с Велейской волостью Пушкиногорского района, на севере — с Островским районом, на северо-востоке и востоке — с Новоржевским районом Псковской области.

На территории Пушкиногорья расположены озёра: Белогули (3,0 км², глубиной до 4 м), Кучане или Петровское (1,7 км², глубиной до 3,5 м), Каменец (0,9 км², глубиной до 6 м) и др.

Население 

Городское население Пушкиногорья по данным переписи населения 2010 года составляет 71,8 % (5222 жителей посёлка Пушкинские Горы), сельское население — 28,2 % (или 2052 сельских жителей).

Населённые пункты 
В состав городского поселения Пушкиногорье входит 120 населённых пунктов, в том числе 1 рабочий поселок (пгт Пушкинские Горы) и 119 деревень:

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.11.2014 № 1286-р деревне, образованной в Пушкиногорском районе Псковской области, присвоено наименование «Савкино». В 1965 году деревня Савкино была упразднена и вошла в состав Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»; на картах обозначалась как отдалённая часть Савкина Горка в составе городской черты посёлка городского типа Пушкинские Горы.

История 
В 1927 году из Пушкинской и части Велейской волостей Опочецкого уезда Псковской губернии был образован Пушкинский район (с 1937 года — Пушкиногорский район) Ленинградской области. Территорию современной волости составили ряд сельсоветов. В 1935 году они вместе со всем районом были переданы в состав новообразованной Калининской области, в 1944 году — в состав новосозданной Псковской области.

Решением Псковского облисполкома от 29 февраля 1960 года село Пушкинские Горы было преобразовано в рабочий посёлок (посёлок городского типа), в связи с чем Пушкиногорский сельсовет был преобразован в Пушкиногорский поселковый Совет.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года Велейский, Васильевский, Гаранский, Демидковский, Зарецкий, Новгородский сельсоветы и Пушкиногорский поссовет упразднённого Пушкиногорского района были переданы в Новоржевский район, при этом Полянский сельсовет Пушкиногорского района был передан в Опочецкий район.

Решением Псковского облисполкома от 6 июля 1963 года в связи с переносом центра сельсовета в Пушкинские Горы Демидковский сельсовет был переименован в Пушкиногорский сельсовет.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1966 года все вышеупомянутые сельсоветы были возвращены в восстановленный Пушкиногорский район.

Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Пушкиногорский сельсовет был превращён в Пушкиногорскую волость, а Зарецкий сельсовет — в Зарецкую волость.

1 января 2006 года, согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ, были образованы также муниципальные образования Пушкиногорская волость и Зарецкая волость со статусом сельского поселения в составе муниципального образования Пушкиногорский район со статусом муниципального района.

На референдуме 11 октября 2009 года было поддержано объединение городского поселения Пушкинские Горы с Зарецкой (д. Блажи) и Пушкиногорской волостями. Законом Псковской области от 3 июня 2010 года  одно городское поселение (Пушкинские Горы) и два сельских поселения (Зарецкая и Пушкиногорская волости) 1 июля 2010 года были объединены в новообразованное городское поселение Пушкиногорье с центром в посёлке городского типа Пушкинские Горы.

Примечания 

Муниципальные образования Пушкиногорского района
Городские поселения Псковской области